Spike může znamenat:

Ostatní 
 Spike (střela) – protitanková řízená střela vyráběná izraelskou zbrojovkou Rafael Advanced Defense Systems
 Spike of Bensonhurst  – film z roku 1988
 Spike (film, 2008) – francouzský film z roku 2008

Osoby 
 Spike Edney – britský hudebník